Храм Святого Григория — название различных христианских храмов, освящённых в честь святого Григория Просветителя, или 
святого Григория Великого, или другого святого Григория. Написание имени может меняться в зависимости от конфессии.

Храмы в честь святого Григория Просветителя:
 Кафедральный собор Святого Григория Просветителя — армянский собор в Ереване.
 Собор Святого Григория Просветителя (Афины)
 Собор Святого Григория Просветителя (Бейрут)
 Собор Святого Григория Просветителя (Монреаль)
 Собор Святого Григория Просветителя (Сан-Паулу)
 Церковь Святого Григория Просветителя (Александрия)
 Церковь Святого Григория Просветителя (Алеппо)
 Церковь Святого Григория Просветителя (Альмело)
 Церковь Святого Григория Просветителя (Антелиас)
 Церковь Святого Григория Просветителя (Арнувилль-ле-Гонесс)
 Церковь Святого Григория Просветителя (Афины)
 Церковь Святого Григория Просветителя (Багдад)
 Церковь Святого Григория Просветителя (Баку) — армянская апостольская церковь, находящаяся в Баку, Азербайджан.
 Церковь Святого Григория Просветителя (Бомон)
 Церковь Святого Григория Просветителя (Бэлць) — армянская апостольская церковь города Бэлць, Молдавия. По некоторым данным ныне функционирует как католическая церковь.
 Церковь Святого Григория Просветителя (Владикавказ) — армянская церковь во Владикавказе, Россия.
 Церковь Святого Григория Просветителя (Горис)
 Церковь Святого Григория Просветителя (Днепропетровск)
 Церковь Святого Григория Просветителя (Ереван) — утраченная армянская церковь в Ереване.
 Церковь Святого Григория Просветителя (Каир)
 Церковь Святого Григория Просветителя (Кайсери) — армянская церковь в городе Кайсери, Турция.
 Церковь Святого Григория Просветителя (Каракас)
 Церковь Святого Григория Просветителя (Колката)
 Церковь Святого Григория Просветителя (Минск)
 Церковь Святого Григория Просветителя (Новороссийск) — храм Армянской Апостольской церкви городе Новороссийске, Россия.
 Церковь Святого Григория Просветителя (Норатус) — армянская апостольская церковь в селе Норатус, Гехаркуникского марза Армении.
 Церковь Святого Григория Просветителя (Одесса)
 Церковь Святого Григория Просветителя (Рига) — храм Армянской Апостольской церкви в Риге, Латвия.
 Церковь Святого Григория Просветителя (Сент Кэтрин)
 Церковь Святого Григория Просветителя (Сингапур) — армянская церковь в Сингапуре.
 Церковь Святого Григория Просветителя (Сосновка) — храм армянской апостольской церкви в селе Сосновка, Новокузнецкого района Кемеровской области России.
 Церковь Святого Григория Просветителя (Стамбул)
 Церковь Святого Григория Просветителя (Хартум) — храм Армянской Апостольской церкви в Хартуме, Судан.
 Церковь Святого Григория Просветителя (Шавиль)
 Церковь Святого Григория Просветителя (Шарджа) — армянская апостольская церковь в городе Шарджа, Объединённые Арабские Эмираты.
 Монастырь Святого Григория Просветителя — см. Монастырь Святого Месропа Маштоца (Насирваз).

Храмы в честь святого Григория Великого:
 Сан-Грегорио-Маньо на Целии — титулярная церковь на Целии, в Риме.

См. также
 Трёхсвятительский храм (св. Григория, св. Василия и св. Иоанна)

Храмы Святого Григория Просветителя